Rauhut se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oliver W. M. Rauhut
 Oliver Rauhut